Woyo peut désigner :
 les Woyo, un peuple de République démocratique du Congo et d'Angola
 le woyo (ou kiwoyo), une langue bantoue